Cyclops sensitivus – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1914 roku przez szwajcarskich zoologów Eduarda Graetera (1881-1957) i Pierre-Alfreda Chappuis.

Bibliografia
 Walter, T. Chad (2012). Cyclops sensitivus Graeter & Chappuis, 1914. In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. Geraadpleegd via: World Register of Marine Species op

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1914 roku